Ede (België), een gehucht in de Belgische gemeente Haaltert, de oude benaming van Ede was Ten Eede
 Hof Ten Eede, een feestzaal in het gehucht Ede in de gemeente Haaltert
Ten Ede, een gehucht in de Belgische gemeente Wetteren
 Vurste-ten-Eede, de oude benaming voor een plaats gelegen in de buurt van de grens tussen de Belgische deelgemeenten Gavere en Vurste in de gemeente Gavere
 Eeke-ten-Eede, de oude benaming voor een plaats gelegen in de buurt van de grens tussen de Belgische deelgemeenten Eke en Nazareth in de gemeente Narareth
 Heidemolen (of Molen ten Eede of Molen t Eike), een voormalige graanwindmolen in de Belgische deelgemeente Erwetegem in de stad Zottegem
 Ten Eede (hoeve), hoevegebouwen 't Inrijhof ten Eede in de gelijknamige straat Ten Eede in de Belgische deelgemeente Melden in de stad Oudenaarde

Zie ook 
Ede (doorverwijspagina)